Ле́вянен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1996) — финский хоккеист.
 Левянен, Йонас (род. 1994) — финский футболист.